

Patronymes 
 Amaury II de Lusignan (vers 1145 - , connétable du royaume de Jérusalem. 
 
 
 Helvis de Lusignan (vers 1190 - vers 1218), fille d'Amaury II de Lusignan, roi de Chypre et de Jérusalem, et d'Echive d'Ibelin.
 
 
 Mélisende de Lusignan (vers 1200 - après 1249), fille d'Amaury II de Lusignan, roi de Chypre et de Jérusalem, et d'Isabelle de Jérusalem.

Autre 
 Clotilde de Lusignan, roman de jeunesse d'Honoré de Balzac.